Frank Buck (1884-1950) – amerykański kolekcjoner, dyrektor ZOO w San Diego
 Frank H. Buck (1887-1942) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów ze stanu Kalifornia